id. Andrássy Gyula (1823–1890) a kiegyezés utáni első kormány miniszterelnöke, 
 ifj. Andrássy Gyula (1860–1929) az Osztrák–Magyar Monarchia utolsó külügyminisztere, id. Andrássy Gyula fia.